Pöhland ist der Familienname folgender Personen:
Ralph Pöhland (1946–2011), deutscher Nordischer Kombinierer
Waltraud Pöhland (* 1952), deutsche Leichtathletin